

Biografia
Benedict è nato a Londra, Inghilterra. È conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo del giovane Severus Piton nell'epilogo dell'ultimo capitolo della saga cinematografica Harry Potter, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Filmografia
 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), regia di David Yates (2011)
 Awkward Facades, regia di Ali Jardine - cortometraggio (2011)
 In the Wake of Sirens, regia di Nathan Coetzee - cortometraggio (2012)
 Andys, regia di Alec Hopkins - cortometraggio (2014)
 Be-Longing, regia di Mike McKenzie - cortometraggio (2018)
 The Graveyard Shift, regia di Radostina Ruseva - cortometraggio (2018)
 The Good Life, regia di Mirko Laflamme - cortometraggio (2019)
 Clean, regia di Richard Paris Wilson - cortometraggio (2020)
 Blue Abroad, regia di Anthony Jake e Niamh Sauter Cooke (2021)

Collegamenti esterni 
 

Attori bambini britannici